Condado de Sussex (Delaware)
 Condado de Sussex (Nova Jérsei)
 Condado de Sussex (Virgínia)

 Sussex  — condado histórico da Inglaterra

Desambiguações de topônimos